Лъв I може да се отнася за:
 Лъв I (император) (457-474), византийски император
 Лъв I (папа) (440-461), римски папа
 Лъв I (охридски архиепископ) (?-1156), охридски архиепископ
 Лъв I (цар) (1129-1140), арменски цар